Feldt ist der Familienname folgender Personen:

 Constanz Feldt (1867–1942), deutscher Konteradmiral  
 Leo Feldt (1846–1928), deutscher Offizier und Generalmajor
 Kjell-Olof Feldt (* 1931), schwedischer sozialdemokratischer Politiker; von 1982 bis 1990 Finanzminister Schwedens
 Klaus Feldt (1912–2010), deutscher Marineoffizier und Ritterkreuzträger
 Kurt Feldt (1887–1970), deutscher Kavalleriegeneral während des Zweiten Weltkrieges
 Lutz Feldt (* 1945), Vizeadmiral a. D. der Deutschen Marine, von 2003 bis 2006 Inspekteur der Marine
 Peter Feldt (* 1941), in Österreich geborener Schauspieler
 Reine Feldt (1945–1986), schwedischer Fußballspieler
 Sam Feldt, niederländischer DJ

Siehe auch: 
 Feld
 Felt
 Veldt